Mondiali 1986 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1986:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1986 – 37ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1986 – 29ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1986 – 24ª edizione

Bob 
Campionati mondiali di bob 1986 – 39ª edizione

Calcio 
Campionato mondiale di calcio 1986 – 13ª edizione

Canoa 
Campionati mondiali di canoa/kayak 1986 – 20ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1986 – 16ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1986 – 83ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1986 – 59ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1986 – 31ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1986 – 37ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1986 – 28ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1986 – 8ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1986 – 7ª edizione

Equitazione 
Campionati mondiali di concorso completo 1986 – 6ª edizione

Freestyle 
Campionati mondiali di freestyle 1986 – 1ª edizione

Hockey su ghiaccio 
Campionato mondiale di hockey su ghiaccio 1986 – 51ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1986 – 27ª edizione

Hockey su prato 
Campionato mondiale di hockey su prato 1986 – 6ª edizione
Campionato mondiale di hockey su prato femminile 1986 – 6ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1986 – 10ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo femminile 1986 – 4ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1986 – 8ª edizione

Lacrosse 
Campionato mondiale di lacrosse 1986 – 5ª edizione

Lotta 
Campionati mondiali di lotta 1986 – 39ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1986 – 38ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1986 – 30ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1986 – 23ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1986 – 6ª edizione

Nuoto 
Campionati mondiali di nuoto 1986 – 5ª edizione

Palla basca 
Campionati mondiali di palla basca 1986 – 10ª edizione

Pallacanestro 
Campionato mondiale maschile di pallacanestro 1986 – 10ª edizione
Campionato mondiale femminile di pallacanestro 1986 – 10ª edizione

Pallamano 
Campionato mondiale di pallamano maschile 1986 – 11ª edizione
Campionato mondiale di pallamano femminile 1986 – 9ª edizione

Pallanuoto 
Campionati mondiali di pallanuoto maschile 1986 – 4ª edizione
Campionati mondiali di pallanuoto femminile 1986 – 1ª edizione

Pallavolo 
Campionato mondiale di pallavolo maschile 1986 – 11ª edizione
Campionato mondiale di pallavolo femminile 1986 – 10ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1986 – 31ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1986 – 76ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1986 – 78ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1986 – 25ª edizione

Pentathlon moderno 
Campionati mondiali di pentathlon moderno 1986 – 29ª edizione

Pugilato 
Campionati mondiali di pugilato dilettanti 1986 – 4ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1986 – 14ª edizione

Scherma 
Campionato mondiale di scherma 1986 – 35ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1986 – 11ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1986 – 5ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1986 – 60ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1986 – 15ª edizione

Tiro a segno 
Campionati mondiali di tiro 1986 – 44ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1986 – 14ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1986 – 12ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1986 – 7ª edizione

Volo con gli sci 
Campionati mondiali di volo con gli sci 1986 – 9ª edizione

Windsurf 
Campionati mondiali di windsurf 1986 – 4ª edizione